Drago Bahun je ime več osebnosti:

Drago Bahun (1955), slovenski sociolog in politik
Drago Bahun (1933−1993), hrvaški igralec, TV režiser in scenarist